Флёр:
 Тонкая, прозрачная (преимущественно шёлковая) ткань.
 Полупрозрачный покров, пелена, дымка.
 Flëur («Флёр») — одесский музыкальный коллектив.
 Флёр-де-лис — геральдическая лилия.
 Флёр Делакур — литературный персонаж серии романов о Гарри Поттере английской писательницы Джоан Кэтлин Роулинг.

См. также